Die Hurrikansaison 2010 wird in verschiedene geographische Regionen unterteilt:
Atlantische Hurrikansaison 2010
Pazifische Hurrikansaison 2010
Pazifische Taifunsaison 2010